Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за футбольный клуб «Спартак» Москва от 1 до 24 матчей. С момента основания клуба более 600 игроков сыграли за московский «Спартак» в официальных матчах. Многие из них провели в клубе короткий промежуток времени, после чего выступали за другие команды. Карьера некоторых игроков была прервана травмами или иными причинами. Футбольные карьеры ряда футболистов были прерваны Великой Отечественной войной.

По состоянию на 18 марта 2023 года, 355 футболистов сыграли за клуб от 1 до 24 официальных матчей. Последним на данный момент игроком, дебютировавшим за «Спартак», стал Алексис Дуарте.

Список игроков 
 В список включены все футболисты «Спартака», сыгравшие хотя бы один официальный матч.
 В индивидуальной статистике игроков учтены аннулированные по различным причинам матчи.
 Возможны уточнения и дополнения по матчам чемпионатов СССР 1938—1941, 1945—1950 гг., розыгрышам кубка СССР 1938, 1944—1949, 1967, 1969 гг., розыгрышу Приза Всесоюзного комитета 1952 г. Из-за этого, для игроков, сыгравших или забивших больше чем представлено в таблице, рядом с цифрой стоит знак ↑.
 Игроки отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Гражданство — Указывается гражданство игрока. Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. Если игрок имеет множественное гражданство и не имел выступлений за национальную сборную этих стран, то указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Спартаке» — годы выступления игрока в составе «Спартака».
 М — количество матчей, в которых принимал участие игрок.
 Г — количество голов, забитых игроком.
 Чемпионат — учитывается Чемпионат СССР (1936—1991), Чемпионат России (1992—).
 Кубок — учитывается Кубок СССР (1936—1992), Кубок России (1992—).
 Еврокубки — учитывается Лига чемпионов УЕФА (ранее — Кубок европейских чемпионов) (1955—), Лига Европы УЕФА (ранее — Кубок УЕФА) (1971—), Кубок обладателей кубков УЕФА (1960—1999), Кубок Интертото (1995—2008).
 Другое — учитывается (Приз Всесоюзного комитета (1952), Кубок Федерации футбола СССР (1986—1990), Кубок Премьер-лиги (2003), Суперкубок России (2003—).
 Всего — учитывается все выступления игрока в составе «Спартака».

Легенда

Данные откорректированы по состоянию на 18 марта 2023 года

Фотогалерея

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Игроки
Спартак